Соревнования по волейболу на III Панамериканских играх проходили с 28 августа по 6 сентября 1959 года в Чикаго (США) с участием 9 мужских и 4 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионские титулы выиграли: у мужчин — сборная США, у женщин — сборная Бразилии.

Команды-участницы

Мужчины 
 Бразилия, Венесуэла, Гаити, Доминиканская Республика, Канада, Куба, Мексика, Пуэрто-Рико, США.

Женщины 
 Бразилия, Перу, Пуэрто-Рико, США.

Система проведения турнира 
9 команд-участниц у мужчин на предварительном этапе разбиты на две группы. По две лучшие команды из групп вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 6-е. Итоговые 5—9-е места также по круговой системе разыграли команды, занявшие в группах предварительного этапа 3—5-е места

4 команды-участницы у женщин провели двухкруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты

Мужчины

Предварительный этап

Группа А 

 29 августа: Бразилия — Пуэрто-Рико 3:0 (15:3, 15:4, 15:7); США — Куба 3:0 (15:3, 15:5, 15:7).
 31 августа: Бразилия — Куба 3:0 (15:3, 15:6, 15:8); США — Пуэрто-Рико 3:0 (15:8, 15:0, 15:7).
 1 сентября: Куба — Пуэрто-Рико 3:1 (15:12, 5:15, 17:15, 15:11); США — Бразилия 3:-.

Группа В 

 28 августа: Мексика — Гаити 3:0 (15:1, 15:4, 15:8); Канада — Гаити 3:0; Мексика — Доминиканская Республика 3:0.
 29 августа: Венесуэла — Гаити 3:0 (15:6, 15:10, 15:4); Доминиканская Республика — Канада 3:2 (14:16, 15:13, 1:15, 15:9, 15:3).
 30 августа: Венесуэла — Канада 3:0 (15:11, 15:6, 15:8).
 31 августа: Доминиканская Республика — Гаити 3:0 (15:7, 15:5, 15:6); Мексика — Венесуэла 3:0 (15:11, 15:9, 15:13).
 1 сентября: Мексика — Канада 3:2 (15:12, 14:16, 15:7, 3:15, 16:14); Доминиканская Республика — Венесуэла 3:0 (15:10, 15:13, 15:8).

Классификационный раунд 

 2 сентября: Канада — Куба 3:1 (15:11, 15:12, 11:15, 15:5); Пуэрто-Рико — Гаити 3:1 (15:5, 15:8, 3:15, 15:9).
 3 сентября: Канада — Пуэрто-Рико 3:0 (15:3, 15:13, 15:6); Венесуэла — Куба 3:2 (15:10, 15:10, 13:15, 13:15, 15:13).
 4 сентября: Канада — Гаити 3:0 (15:3, 15:0, 15:7); Венесуэла — Пуэрто-Рико 3:2 (6:15, 15:13, 15:10, 13:15, 15:12).
 5 сентября: Пуэрто-Рико — Куба 3:2 (16:14, 11:15, 7:15, 15:12, 16:14); Венесуэла — Гаити 3:0 (15:3, 15:11, 15:9).
 6 сентября: Венесуэла — Канада 3:1 (16:14, 8:15, 15:12, 15:11); Куба — Гаити 3:1 (15:3, 15:11, 4:15, 15:1).

Финальный этап 

 2 сентября: Бразилия — Мексика 3:0 (15:9, 15:11, 15:9); США — Доминиканская Республика 3:0 (15:2, 15:0, 15:8).
 3 сентября: Бразилия — Доминиканская Республика 3:0 (15:7, 15:13, 15:2).
 4 сентября: США — Мексика 3:0 (15:5, 15:6, 15:6).
 5 сентября: США — Бразилия 3:0 (15:7, 15:13, 15:13); Мексика — Доминиканская Республика 3:1.

Женщины 

 29 августа: Перу — Пуэрто-Рико 3:0 (15:2, 15:1, 15:8); Бразилия — США 3:-.
 30 августа: Бразилия — Пуэрто-Рико 3:0 (15:3, 15:4, 15:10); США — Перу 3:1.
 31 августа: США — Пуэрто-Рико 3:0 (15:9, 15:8, 15:8); Бразилия — Перу 3:0 (15:5, 15:9, 15:11).
 1 сентября: США — Перу 3:0 (15:3, 15:3, 15:5); Бразилия — Пуэрто-Рико 3:0 (15:0, 15:4, 15:0).
 3 сентября: США — Пуэрто-Рико 3:0 (15:3, 15:2, 15:1).
 4 сентября: Бразилия — Перу 3:0 (15:6, 15:4, 15:10).
 5 сентября: Бразилия — США 3:1 (15:7, 15:10, 9:15, 15:11).
 6 сентября: Перу — Пуэрто-Рико 3:1.

Итоги

Положение команд

Примечание

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов (мужской турнир) 
 Архив волейбольных результатов (женский турнир) 

Волейбол на Панамериканских играх
1959 год в волейболе
Панамериканские игры 1959